Senff ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholf Senff (1815–1900), deutscher Musikverleger 
 Carl Adolf Senff (1785–1863), deutscher Maler der Biedermeierzeit
 Emil Alexander Wilhelm Senff (1807–1879), Posener Justizkommissär
 Hubertus Senff (1935–2004), deutscher Generalmajor
 Karl Senff-Georgi (1855–1901), deutscher Schauspieler
 Karl August Senff (1770–1838), deutsch-baltischer Maler
 Karl Friedrich Senff (1739–1814), evangelischer Theologe in Sachsen
 Martin Senff (* 1980), deutscher Schachspieler und -trainer
 Nida Senff (1920–1995), niederländische Schwimmerin, Olympiateilnehmerin 1936
 Reinhard Senff (* 1956), deutscher Archäologe
 Samuel Senff (1612–1688), evangelischer Geistlicher in Sachsen
 Theresa Senff (* 1982), deutsche Radrennfahrerin
 Wolfgang Senff (* 1941), deutscher Volkswirt, Pädagoge und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Senf (Begriffsklärung)
 Senfft
 Senft